Cicvare (Skradin), horvát település
 Cicvare (Pakrác), horvát település